Joan Ferrer, també conegut amb l'àlies de Gargallo, organista i compositor de la primera meitat del segle XVI.
 Joan Ferrer Costa (Calella, 1960), filòleg, professor, escriptor i traductor català.
 Joan Ferrer de Gualbes, mercader, draper i ciutadà de Barcelona actiu al darrer terç del .
 Joan Ferrer i Farriol (Igualada, 1896–Montreuil-sous-Bois, 1978), dirigent anarcosindicalista, col·laborador habitual de la premsa llibertària i autor de diversos llibres.
 Joan Ferrer i Gasol (Berga, 1937 - Berga, 2021), pintor, pedagog, teòric de l'art i activista cultural català.
 Joan Ferrer i Miró (Vilanova i la Geltrú, 1850 - Barcelona, 1931), pintor català destacat durant l'època de la Restauració borbònica.
 Joan Ferrer Navarro (Santa Coloma de Queralt, 1924), esportista i directiu esportiu.
 Joan Ferrer Torres (Barcelona, 1935), empresari hoteler formenterer conegut popularment per Juanito Plater.
 Joan Ferrer-Vidal i Soler (Barcelona, 1858-1922), enginyer i polític català, fill de l'empresari Josep Ferrer i Vidal i germà del polític Lluís Ferrer-Vidal i Soler, diputat a Corts durant la restauració borbònica.
 Jaume Joan Ferrer Sancho (Palma, 1958), metge pneumòleg i escriptor mallorquí.
 Marc de Joan Ferrer (segle XVII), patró eivissenc impulsor del repoblament de Formentera a principis del segle XVIII.
 Pep Joan Ferrer Aguiló (Palma, 30 de gener de 1973) artista multidisciplinari mallorquí.
 Pere Joan Ferrer i des Torrent (1431–1504), noble, militar i escriptor català.